Gerdshagen (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Gerdshagen (Satow), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren